Colosso (trein), internationale trein op de verbinding Rome -Frankfurt am Main
Colossos (achtbaan), houten achtbaan in Heide-Park Soltau in Duitsland